Кубок африканских наций 2017 (отборочный турнир) — это турнир, проводимый для выявления будущих участников Кубка африканских наций 2017, который состоялся в Габоне.

В отборочном турнире приняли участие сборные 51 страны, не считая хозяина турнира сборную Габона, которая автоматически квалифицировалась на турнир. Сборная Сомали не подала заявку на турнир, сборная Эритреи снялась с турнира.

51 команда были разбиты на 12 групп по 4 команды (группы A-H и группы J-M) и группу I из 3-х команд. Победители групп, а также две команды, занявшие второе место в своих группах отбора с наилучшими результатами, получили путевки на Кубок африканских наций 2017 года.

Отобравшиеся команды

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G 

 27.03.2016 Чад отказался от дальнейшего участия в турнире, все его матчи аннулированы

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Группа M

Рейтинг команд, занявших вторые места

Ссылки

Примечания 

Кубок африканских наций 2017
Футбол в Африке в 2015 году
Футбол в Африке в 2016 году